Дрожжа — фамилия. Известные носители:
 Дрожжа, Виталий Александрович (род. 1978) — белорусский государственный деятель.
 Дрожжа, Дмитрий Анатольевич (род. 1972) — белорусский футболист.